Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat – musical teatrale del 1968
 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat – film per la televisione del 1972
 Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat – film per la televisione del 1991
 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat – film direct-to-video del 1999
 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat – film d'animazione del 2017